Ел Капричито има више значења:

 Ел Капричито, Хуан Охеда (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Капричито, Ла Љаве Дос (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику